Buttrey ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Buttrey (* 1965), US-amerikanischer Politiker (Republikaner), Mitglied des Senats von Montana
 Kenny Buttrey (1945–2004), US-amerikanischer Schlagzeuger und Studiomusiker
 Theodore V. Buttrey, Jr. (1929–2018), US-amerikanischer Hochschullehrer, Althistoriker und Numismatiker
 W. Douglas Buttrey (* 1945), US-amerikanischer Chairman des Surface Transportation Boards 2006